Womé ist der Familienname folgender Personen:
 Dové Womé (* 1991), togoischer Fußballspieler
 Pierre Womé (* 1979), kamerunischer Fußballspieler